Hyphesma är ett släkte av bin. Hyphesma ingår i familjen korttungebin. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Korttungebin
Hyphesma